Огуре́нков — русская фамилия. Известные носители:

 Огуренков, Виктор Иванович (1912—1979) — советский тренер по боксу, в период 1961—1968 возглавлял сборную СССР. Брат Е. И. Огуренкова.
 Огуренков, Евгений Иванович (1914—1973) — советский боксёр, семикратный чемпион Советского Союза. Брат В. И. Огуренкова.